Личный состав Национальной академии педагогических наук Украины включает её действительных членов (академиков), членов-корреспондентов, иностранных и почётных членов академии.

Действительные члены (академики) НАПН Украины 
Действительные члены академии избираются из учёных — граждан Украины, имеющих учёную степень доктора наук по специальностям, предусмотренным охватом того или иного отделения академии, в ранге членов-корреспондентов, достигших значительных успехов в научной и научно-педагогической деятельности и обогативших педагогику или психологическую науку своими выдающимися трудами, в соответствии с уставом и положением о выборах в академии, которое утверждается её президиумом.

Очередные выборы членов-корреспондентов и действительных членов должны назначаться президиумом Академии не реже, чем раз в три года (фактически последние выборы этого ранга произошли в ноябре 2010 года), при наличии вакансий в корпусе действительных членов, определяемых разницей между количеством действительных членов, предусмотренным указом президента Украины  действующему  подписанному В. Януковичем), и фактическим их наличным количеством (на  — 71 академик). Источниками вакансий могут быть как смертность, так и достижение членом академии 70-летнего возраста (при пожизненном сохранении им соответствующих статусу научных привилегий и финансовых выплат) или его выезд на постоянное проживание за пределы Украины и получение им гражданства другого государства (с переводом в статус иностранного члена академии).

Очередные выборы действительных членов и членов-корреспондентов объявляются и сопровождаются публикациями в печати не позднее, чем за три месяца до назначенной даты. Право выдвижения кандидатов предоставляется учёным советам научных учреждений и вузов, государственным организациям, педагогическим советам школ, местным органам управления образованием и текущим действительным членам Академии; списки выдвинутых и зарегистрированных кандидатов в члены Академии публикуются в печати не позднее чем за месяц до дня выборов. Выборы проводятся в два этапа — на общем собрании отделений Академии и на общем собрании Академии, при этом правом решающего голоса в рамках выбора академиков обладают только текущие носители этого ранга.

В нижеследующем списке приведены действительные члены НАПН Украины в современном составе, согласно текущим данным на сайте академии:

Старейшим из ныне действующего списка академиков является доктор экономических наук профессор Л. А. Канищенко (1929 года рождения), самым молодым — доктор педагогических наук профессор Ярослав Цехмистер, первый проректор Национального медицинского  университета имени А. А. Богомольца (1968 года рождения).

Члены-корреспонденты HАПН Украины 
Члены-корреспонденты академии избираются из учёных — граждан Украины, имеющих учёную степень доктора наук по предусмотренным специальностям (фактически — также из кандидатов наук), являющихся авторами выдающихся научных трудов, методик или изобретений в рамках педагогики и психологии, успешно совмещающих научную и научно-педагогическую деятельность и имеющих значительные достижения в разработке и внедрении в учебный процесс новых технологий.

Порядок и сроки выборов членов-корреспондентов аналогичны таковым для действительных членов. Наличие вакансий определяется разницей между их предельным числом согласно указу президента Украины (92 члена-корреспондента — согласно действующему Указу № 337/2013) и фактическим наличным количеством (на март 2015 года — 84 члена-корреспондента). Правом решающего голоса в рамках выбора членов-корреспондентов обладают действующие члены-корреспонденты и действительные члены (академики).

В списке перечислены члены-корреспонденты НАПН Украины в современном составе, согласно текущим данным на сайте академии:

Иностранные члены НАНП Украины 
Иностранные члены академии избираются из учёных-граждан иных государств, известных в международном научном сообществе и сотрудничающих с учёными академии. Кандидаты в иностранные члены академии выдвигаются собраниями отделений и избираются общими собраниями академии, при этом правом решающего голоса обладают академики и члены-корреспонденты академии. Для избрания требуется кворум не менее 2/3 наличного состава действующих членов и членов-корреспондентов и поддержка кандидата не менее, чем 2/3 присутствующих членов с правом решающего голоса. Помимо выборов, в статус иностранных членов переводятся действующие члены и члены-корреспонденты академии, выезжающие за рубеж на постоянное место жительства с приобретением зарубежного гражданства, при этом их места в прежнем статусе объявляются вакантными. Иностранные члены академии обладают на её совещаниях и собраниях только правом совещательного голоса.

Ниже перечислены, с указанием гражданства, иностранные члены НАПН Украины в современном составе, согласно текущим данным на сайте академии. В некоторых случаях (неточности в написании имени, даты рождения, указания места работы, в двух случаях — фактическая смерть члена академии) данные уточнены сверкой по внешним источникам, в первую очередь — по данным веб-сайтов мест работы.

Почётные члены НАНП Украины 
Почётные академики

Почётные доктора

Примечания 

Наука на Украине
Списки членов академий
Национальная академия педагогических наук Украины